Spedding ist der Familienname folgender Personen:

 Alison Spedding (* 1962), britische Anthropologin und Autorin
 Charlie Spedding (* 1952), britischer Langstreckenläufer
 Chris Spedding (* 1944), britischer Rock’n’Roll- und Jazzgitarrist
 Colin Spedding (1925–2012), britischer Agrarwissenschaftler
 David Spedding (1943–2001), britischer Geheimagent und ehemaliger Leiter des SIS (MI6)
 Frank Spedding (1929–2001), britischer Komponist und Musiktheoretiker
 Frank Harold Spedding (1902–1984), Chemiker
 Scott Spedding (* 1986), französischer Rugby-Union-Spieler